Змагання з плавання на дистанції 50 метрів брасом серед жінок на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2015 відбулись 8 серпня (попередні запливи і півфінали) і 9 серпня (фінал).

Рекорди
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів 8 серпня о 10:08.

Півфінали
Півфінали розпочались 8 серпня о 17.56.

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал
Фінал відбувся 9 серпня о 17:39.

Примітки 

50 метрів брасом (жінки)